Das Landtagsamt ist die Verwaltungsbehörde des Bayerischen Landtags und ist dem Landtagspräsidenten unterstellt. Die Behörde besteht aus den drei Abteilungen A – Abgeordnete, Personal, Recht und Europaangelegenheiten, P – Parlamentarische Dienste und Z – Zentrale Dienste.
Der Leiter des Landtagsamtes wird Direktor des Bayerischen Landtags genannt.

Die Amtsleiter seit 1946 sind im Folgenden aufgeführt:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Das Landtagsamt des Bayerischen Landtags

Bayerischer Landtag
Direktoren #Bayerischer Landtag
Landtag